Questa è stata la prima edizione del torneo. Il titolo è stato vinto da Carlos Taberner, che ha battuto in finale Mathias Bourgue con il punteggio di 6-4, 7-64.

Teste di serie 

  Pablo Andújar (semifinali)
  Jaume Munar (semifinali)
  Arthur Rinderknech (secondo turno)
  Jurij Rodionov (quarti di finale)

  Carlos Taberner (campione)
  Enzo Couacaud (primo turno)
  João Menezes (quarti di finale)
  Marius Copil (primo turno)

Qualificati 

  Felipe Meligeni Alves (quarti di finale)
  Tomás Martín Etcheverry (secondo turno)

  Matteo Martineau (primo turno)
  Kacper Żuk (secondo turno)

Wild Card

  Nicholas David Ionel (primo turno)
  Filip Cristian Jianu (secondo turno)

<li>  Cezar Crețu (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Iași Open 2020